A 2005. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az kerékpáros versenyszámokat Lignano Sabbiadoróban rendezték. A férfi egyéni kerékpáros pontverseny versenyre július 6.-án került sor. A futam távja 1,03 kilométer hosszú volt.

Eredmények

A döntő

B döntő

Források 
 

Kerékpározás a 2005. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon